Een verkeersweg:
 N724 (België)
 N724 (Frankrijk)
 N724 (Nederland), zie Provinciale weg 724